Příjmení Weitz nosí více významných osobností:

 Brian Weitz (* 1979) – americký hudebník
 Josef Weitz (1890–1972) – sionistický předák a funkcionář židovských organizací v mandátní Palestině a Izraeli
 Paul Weitz (1932–2017) – americký vojenský letec a astronaut